

Telenovelas
Razão de Viver - telenovela brasileira produzida e exibida pelo SBT entre 25 de julho e 20 de setembro de 1983.
Razão de Viver (1996) - telenovela brasileira produzida pelo SBT, cuja exibição original iniciou a 6 de maio e 6 de dezembro de 1996.

Álbuns
Razão de Viver (álbum de Melissa) - segundo álbum de estúdio da cantora gospel Melissa, lançado pela Line Records em 1993.

Filmes
Razão de Viver (2017) - curta-metragem documental realizada por Lourenço Baptista, corealizada por André Moniz Vieira e escrita por Alex Vieira.

Desambiguação